Bulgaars voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Bulgaars voetbalelftal onder 19 (vrouwen)